Mirakel (lateinisch, deutsch: Wunder) steht für
 Das Mirakel, Bühnenwerk von Karl Gustav Vollmoeller
 Das Mirakel (1912); österreichisch-deutsche Verfilmung des Bühnenwerks
 Der Ritter vom Mirakel, Drama von Lope de Vega
 Mirakel des Hauses Brandenburg, preußischer Friedensschluss 1762
 „Das Mirakel“, Beiname der Sinfonie Nr. 96 D-Dur von Joseph Haydn
 Mirakel (Film), preisgekrönter Film von Leopold Huber
Siehe auch
 Mirakelbuch